Die Abkürzung SESB steht für:

 Staatliche Europa-Schule Berlin
 Stuttgarter elektronische Studienbibel

SESB